Aleksandr Władimirowicz Kołomiejcew (, ur. 21 lutego 1989 w Surgucie) – rosyjski piłkarz grający na pozycji pomocnika.

Kariera 
Wychowanek Niewtianika Surgut. Jego pierwszym seniorskim klubem było Torpedo Moskwa. W rosyjskiej ekstraklasie zadebiutował 15 sierpnia 2010, w barwach Amkaru Perm, w meczu przeciwko Lokomotiwowi Moskwa. 29 lipca 2020 ogłosił decyzję o zakończeniu kariery.

Statystyki kariery

Sukcesy

Klubowe 
 Lokomotiw Moskwa
 Mistrz Rosji: 2017/18
 Zdobywca Pucharu Rosji: 2016/17, 2018/19
 Zdobywca Superpucharu Rosji: 2019

Linki zewnętrzne 
 
 
 
 Profil zawodnika na oficjalnej stronie Priemjer-Ligi

Przypisy 

Urodzeni w 1989
Ludzie urodzeni w Surgucie
Rosyjscy piłkarze
Piłkarze Torpeda Moskwa
Piłkarze FK Moskwa
Piłkarze Amkaru Perm
Piłkarze Lokomotiwu Moskwa